Села:
 Головківка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Головківка — Черкаська область, Чигиринський район